Gangbach ist der Name folgender Gewässer:

 Gangbach (Schächen), rechter Zufluss vom Spilauer Grätli der Schächen in Witerschwanden, Gemeinde Spiringen, Kanton Uri
 Gangbach (Still Rüss), rechter Oberlauf der Still Rüss (zur Reuss) in Schattdorf, Kanton Uri

Siehe auch:
 Gangbächle, rechter Zufluss des Hapbachs (zur Brettach, zum Kocher) nahe Schwöllbronn, Stadt Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg